Hannegan ist der Nachname mehrerer Personen:

 Edward A. Hannegan (1807–1859), US-amerikanischer Politiker
 Robert E. Hannegan (1903–1949), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Hannigan